Ardro je ime več naselij:
 Ardro pod Velikim Trnom
 Ardro pri Raki